Agnes Börjesson – pittrice svedese
 Erik Börjesson – calciatore svedese
 Jakob Börjesson – ex biatleta svedese
 Josef Börjesson – calciatore svedese
 Reino Börjesson – ex calciatore svedese
 Rune Börjesson – calciatore svedese